Kijowiec (gromada w powiecie bialskim)
 Kijowiec (gromada w powiecie konińskim)